Host Hostili, primer membre romà dels Hostilii
 Tul·li Hostili, tercer rei de Roma vers 670 aC a 638 aC.
 Marc Hostili, magistrat roma
 Gai Hostili, ambaixador romà
 Tul·li Hostili (tribú), tribú de la plebs l'any 43 aC
 Hostili, filòsof cínic romà 
 Aule Hostili Cató, pretor el 207 aC 
 Gai Hostili Cató, pretor el 207 aC
 Luci Hostili Cató, magistrat romà 
 Hostili Firmí, militar romà 
 Hostili, magistrat romà